Superettan 2005 spelades 16 april-22 oktober 2005. AIK och Östers IF kvalificerade sig direkt för spel i Allsvenskan 2006. Gais knep kvalplatsen och slog ut den Allsvenska 12:an Landskrona BoIS om spel i Allsvenskan 2006.

AIK och Östers IF tog de två direktplatserna till Allsvenskan. Gais kom trea och fick kvalspela om en plats i Allsvenskan. Bodens BK, Västerås SK och Västra Frölunda flyttades ner till nya Division 1.

AIK:s segermarginal om nio poäng ner till Öster var den största sedan instiftandet av Superettan. AIK slog också publikrekordet för en enskild match i Superettan två gånger. Dels i matchen mot IFK Norrköping den 8 augusti (2–0) med 18 811 åskådare, dels i matchen mot Gais den 25 september (3–3) med 23 460 åskådare. AIK:s publiksnitt om 11 871 var också det högsta i seriens historia, fram till säsongen 2013, när Hammarby satte nytt rekord med snittet 12 101.

Bodens BK:s genomklappning i slutet av serien tål också att nämnas. Efter att i omgång 23 ha slagit AIK med 5–1 och i omgången efter besegrat Trelleborg med 2–1 såg kontraktet säkrat ut. Laget avslutade dock med sex raka förluster och 0–16 i målskillnad varpå Mjällby AIF gick om.

Gais som kom trea fick spela kvalmatcher mot Landskrona BoIS om en plats i Allsvenskan 2006. Det första mötet i Göteborg slutade 2–1 till Gais medan returen slutade 0–0. Gais följde därmed AIK och Öster upp till Allsvenskan.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Fotboll i Sverige 2005
Fotbollssäsongen 2005
2005